Waranasi może dotyczyć: 
 Waranasi – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh, na Nizinie Hindustańskiej
 Waranasi – dystrykt w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh
 Waranasi – okręg w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh